Onderdistrict in Indonesië
 Terentang (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Kubu Raya in de provincie West-Kalimantan

Plaats in Indonesië
 Terentang (Kelapa), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangka Barat (West-Banka) in de provincie Banka-Billiton (Bangka-Belitung) in Indonesië
 Terentang (Banyuasin III), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra